Marcus Ulpius Traianus (senator), senator tijdens de flaviaanse dynastie
keizer Trajanus, de zoon van bovengenoemde